USS Charleston war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Stadt Charleston benannt wurden:

 Die erste Charleston wurde in Charleston am 1. Februar 1802 verkauft
 USS Charleston (C-2)
 USS Charleston (C-22)
 USS Charleston (PG-51)
 USS Charleston (LKA-113)
 USS Charleston (LCS 18)

Charleston